Als Ergiebigkeit wird u. a. bezeichnet:
 die förderbare Wassermenge, ohne diese nachhaltig zu schädigen, siehe Schüttung (Hydrologie)
 die vermuteten Vorräte eines Rohstoffvorkommens, siehe Exploration (Geologie)
 in der Potentialtheorie die Menge der Quellpunkte, siehe Quelle und Senke